Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Boliwii
 Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Kolumbii
 Armia Wyzwolenia Narodowego – wojskowe skrzydło Organizacji Bojowników Ludowych Iranu
 Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Peru

Zobacz też 
 Armia Narodowo-Wyzwoleńcza – organizacja partyzancka z Albanii